Михаи́л Никола́евич Ле́бедев:
 Лебедев, Михаил Николаевич (1841—1892) — генерал-майор Генерального штаба Российской империи; топограф.
 Лебедев, Михаил Николаевич (1877—1951) — коми писатель и поэт.